Rotula — рід грибів. Назва вперше опублікована 1815 року.

Галерея

Примітки 

Роди грибів
Агарикоміцети
1815 у науці